Гу́рова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Гурова, Анна Васильевна (род. 1981) — российская бегунья, спринтер.
 
 Гурова, Ирина Гавриловна (1924—2010) — советский и российский переводчик.
 Гурова, Лилия Ивановна (род. 1931) — советская и российская актриса.
 Гурова, Мария Александровна (род. 1989) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Гурова, Наталья Владимировна (урождённая Коваленко; род. 1976) — казахстанская спортсменка (пулевая стрельба). См. также